UHC – codice vettore ICAO di UHCAS (Russia)